Хосе Соррилья-і-Мораль — іспанський поет
 «Хосе Соррилья» — колишній стадіон у Вальядоліді
 «Хосе Соррилья» — стадіон у Вальядоліді